Americus ist der akademische Beiname folgender Personen: 
 Americus (1652): Georg Balthasar Metzger (1623–1687), deutscher Mediziner und Gründungsmitglied der Leopoldina
 Americus II. (1789): Johann David Schoepf (1752–1800), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Americus bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Americus (Colorado), im Chaffee County
 Americus (Georgia), im Sumter County
 Americus (Indiana), im Tippecanoe County
 Americus (Kansas), im Lyon County
 Americus (Missouri), im Montgomery County

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Americus Historic District, in Americus, Georgia, ID-Nr. 76000648
 Americus Hotel, in Allentown, Pennsylvania, ID-Nr. 84003454